Les Six Clones est la quarante-sixième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1987.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique 
Quand Renaud est sur le point de dire à Cédille la véritable identité de leur hôte, Seron ménage le suspense en écrivant dans la bulle : "Veuillez excuser cette interruption momentanée du son". 

Dans une des cases, on peut voir Lapoutre regarder une émission sur une télévision qui est sur le point d'exploser. À cette occasion, Seron avait pris une photo originelle d'une émission et l'avait collée sur la planche.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1987
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1986